Jerzmanowice est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Jerzmanowice, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Jerzmanowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie